Устян — армянская фамилия.

Известные носители
 Устян, Артур Рустамович (род. 1973) — политолог, кандидат политических наук, профессор Гуманитарного Института имени Столыпина.
 Устян, Карапет Карапетович (1902—1966) — Герой Социалистического Труда.